Натуральне число 1423
 1423 рік до нашої ери
 1423 рік нашої ери